Энди Маррей — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Давид Налбандян — уступил в третьем раунде.

Посев 
Все сеянные начинают турнир со второго раунда.

  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Новак Джокович (Третий раунд)
  Энди Маррей (Титул)
  Николай Давыденко (Второй раунд)
  Давид Феррер (Второй раунд)
  Давид Налбандян (Третий раунд)
  Энди Роддик ''(Третий раунд)

<li>  Хуан Мартин дель Потро (Четвертьфинал)
<li>  Станислас Вавринка (Третий раунд)
<li>  Джеймс Блэйк (Второй раунд)
<li>  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
<li>  Фернандо Вердаско (Второй раунд)
<li>  Иво Карлович (Четвертьфинал)
<li>  Ришар Гаске (Третий раунд)
<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Mutua Madrileña Masters Madrid 2008